Богословская — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Богословская, Инна Германовна (род. 1960) — украинский политик и предприниматель.
 Богословская, Людмила Сергеевна (1937—2015) — российский биолог.
 Богословская, Наталия Николаевна (род. 1919) — русский хирург, член клинической школы Савиных А. Г., один из первых онкологов СССР.
 Богословская, Ольга Михайловна (род. 1964) — советская и российская легкоатлетка (ЗМС), телекомментатор.